Эль-Мудо (, немой) может относиться к следующим персоналиям:

 Наваррете, Хуан Фернандес де (1526—1579) — испанский художник толедской школы живописи;
 Монтеро Кастильо, Хулио (род. 1944) — уругвайский футболист.

См. также 
 El Mundo